Волейбольный турнир на XXVI летней Универсиаде проходил с 12 по 21 августа 2011 года в Шэньчжэне с участием 21 мужской и 15 женских команд.

Медальный зачёт

Призёры

Мужской турнир

Группа А

Расписание матчей 
12 августа

13 августа

14 августа

16 августа

17 августа

Группа В

Расписание матчей 
12 августа

13 августа

14 августа

16 августа

17 августа

Группа С

Расписание матчей 
12 августа

13 августа

15 августа

16 августа

17 августа

Группа D

Расписание матчей 
12 августа

13 августа

15 августа

16 августа

17 августа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
19 августа

Полуфиналы 
20 августа

Матч за 3-е место 
22 августа

Финал 
22 августа

Матчи за 5—8-е места 
20 августа

Матч за 5-е место 
21 августа

Матч за 7-е место 
21 августа

Женский турнир

Группа A

Расписание матчей 
14 августа

15 августа

16 августа

Группа B

Расписание матчей 
14 августа

15 августа

16 августа

Группа C

Расписание матчей 
14 августа

15 августа

16 августа

Группа D

Расписание матчей 
14 августа

15 августа

16 августа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
18 августа

Полуфиналы 
19 августа

Матч за 3-е место 
21 августа

Финал 
21 августа

Матчи за 5—8-е места 
19 августа

Матч за 5-е место 
20 августа

Матч за 7-е место 
20 августа

Ссылки 

 Официальный сайт
 Программа соревнований на Универсиаде 2011
 Календарь волейбольного турнира на летней Универсиаде 2011

Летняя Универсиада 2011
Волейбол на летних Универсиадах
2011 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Китае